Oficjalne i nieoficjalne mecze reprezentacji Brazylii w piłce nożnej mężczyzn

Okres przedoficjalny 1906–1913

Mecze oficjalnej reprezentacji Brazylii

Lata 1914–1920

Lata 1921–1930

Lata 1931–1940

Lata 1941–1950

Lata 1951–1960

Lata 1961–1970

Lata 1971–1980

Lata 1981–1990

Lata 1991–2000

Lata 2001–2010

Lata 2011–2020

Bilans

Bilans meczów nieoficjalnych

Mecze z reprezentacjami poszczególnych państw 
Bilans uwzględnia jedynie oficjalne mecze reprezentacji Brazylii.

Skróty 
Mecze nieuznawane za oficjalne wyróżniono numerem porządkowym z literą N.

Skróty: e – eliminacje, MŚ – mistrzostwa świata, PK – Puchar Konfederacji, CA – Copa America, GC – Złoty Puchar CONCACAF, MP – Mistrzostwa Panamerykańskie, CR – Copa Julio Roca, CB – Copa Rio Branco, TC – Taça Oswaldo Cruz, TO – Taça Bernardo O’Higgins, TA – Taça do Atlântico, PN – Puchar Narodów, IC – Minicopa (Brazil Independence Cup), BC – USA Bicentenary Cup, TM – Mundialito, RC – Stanley Rous Cup, AB – Australia Bicentenary Gold Cup, TD – Turniej Duński, TdA – Taça da Amizade, FC – Friendship Cup, UC – Umbro Cup, TF – Turniej Francuski, SC – Superclásico de las Américas, am. – reprezentacja amatorska, ol. – reprezentacja olimpijska, pd. – po dogrywce, k. – rzuty karne, wo. – walkower, * – mecz odbył się na neutralnym terenie.

Przypisy

Bibliografia 
 Miniencyklopedia Piłka Nożna nr 1/2004, 4/2004, 5/2004, 6/2004, 11-12/2004, roz. Historia meczów reprezentacji Brazylii 1914-2004, cz.1 (1914-1929), cz. 2 (1930-1940), cz. 3 (1942-1950), cz. 4 (1952-1956), cz. 5 (1957-2004) Oficyna wydawnicza ATUT, Wrocław 2004, ISSN 1644-8189, str. 63-67, 78-83, 103-109, 97-105, 4-82
 Mecze okresu przedoficjalnego
 Mecze reprezentacji Brazylii 1914-2010
 Lista meczów oficjalnych
 Lista meczów nieoficjalnych
 Mecze nieoficjalnej reprezentacji Brazylii
 Inne mecze fazy przedoficjalnej 1903-1914

Brazylia
Reprezentacja Brazylii w piłce nożnej